Sezon 1977/1978 był 39. sezonem Mistrzostw Albanii w piłce nożnej. W rozgrywkach brało udział 12 zespołów. Sezon rozpoczął się 18 września 1977, a zakończył 7 maja 1978. Tytułu nie obroniła drużyna Dinamo Tirana. Nowym mistrzem Albanii został zespół Vllaznia Szkodra. Tytuł króla strzelców zdobył Agim Murati, który w barwach klubu Partizani Tirana strzelił 12 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
14 maja 1978, Elbasan:Labinoti Elbasan - Skënderbeu Korçë 0 - 0
21 maja 1978, Korçë:Skënderbeu Korçë - Labinoti Elbasan 0 - 0 (po dogr., karne: 5 - 6)

Zespół Labinoti Elbasan utrzymał się w 1. lidze, natomiast drużyna Skënderbeu Korçë z niej spadła.

Linki zewnętrzne 

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Albanii